Maria Josepha van Oostenrijk (1699-1757)
Maria Josepha van Oostenrijk (1751-1767)